El término Tundama puede referirse a:

 Tundama, cacique del periodo prehispánico de Colombia;
 Tundama, provincia del departamento colombiano de Boyacá;
 Tundama, provincia de la República de la Nueva Granada;
 Tundama, antiguo departamento de Colombia;
 Tundama, antiguo departamento del Estado Soberano de Boyacá, Colombia.
 Tundama, una película animada colombiana de 2020.